Illa Fernandina, illa gran de l'arxipèlag de les Galápagos
 Fernandina Beach, ciutat i seu del Comtat de Nassau (Florida, Estats Units d'Amèrica)
 Comtat de Fernandina, títol nobiliari espanyol que el rei Ferran VII va concedir el 1816 a Gonzalo José de Herrera y Beltrán de Santa Cruz 
 Ducat de Fernandina, títol espanyol d'origen napolità atorgat en dues ocasions durant el  que és vigent dins de la Casa de Medina Sidonia